Мокру́ха пурпу́ровая () — съедобный гриб семейства мокруховых. 
Синонимы:
 
 
 
 

Русские названия: мокруха слизистая, мокруха блестящая, мокруха желтоногая, желтоног медно-красный.

Видовой эпитет rutilus означает «изжелта-красный, золотисто-красный».

Описание 
Шляпка диаметром 3—8 (12) см, довольно мясистая, у молодых экземпляров — коническо-округлая, с паутинистым частным покрывалом красно-коричневого цвета, позднее — плоско-выпуклая или распростёртая, с широким, притуплённым бугорком в центре и сильно завёрнутым краем. Кожица шляпки гладкая, блестящая, у молодых грибов — сильно слизистая, особенно при влажной погоде. Цвет шляпки изменяется от светло-коричневого, рыжеватого до кирпично-красного или красноватого с лиловым оттенком; у молодых экземпляров центр шляпки окрашен в пурпурные тона, с возрастом окраска становится более равномерной, выцветает.

Мякоть мясистая, в ножке волокнистая, розово-желтоватая, в основании ножки — оранжевая; без выраженного запаха и вкуса. На изломе приобретает розоватый оттенок, при отваривании темнеет.

Пластинки дугообразно нисходящие, редкие, толстые, вначале охряно-розовые или розовато-лиловые, затем пурпурно-коричневые, постепенно приобретающие грязно-бурый, почти чёрный цвет. У молодых экземпляров пластинки закрыты частным покрывалом. Пластинки легко отделяются от шляпки.

Ножка 5—8 х 0,5—2 см, сплошная, цилиндрическая, несколько суженная к основанию, часто искривлённая, слегка клейкая, в верхней части — с тёмными кольцеобразными остатками частного покрывала, исчезающими с возрастом; одного цвета со шляпкой, но несколько светлее. Мякоть ножки волокнистая, в верхней части — с красноватым оттенком, в основании — ярко-жёлтая, оранжевая.

Грибы, растущие после осенних заморозков, часто приобретают медно-пурпурную окраску.

Споровый порошок тёмно-коричневый, почти чёрный.

Микроструктуры 
Споры 13,6—18,5×5,3—6,7 мкм, веретеновидные, гладкие, бледные, буровато-оранжевые, толстостенные.

Цветовые химические реакции: В реактиве Мельцера споры становятся жёлто-коричневыми до светло-охристых.

Экология и распространение 
Растёт на почве в хвойных и смешанных лесах, по верещатникам, обычно рядом с соснами, часто на возвышенностях. Образует микоризу с сосной, берёзой. Особенно часто встречается в светлых прореженных сосновых лесах и лесопосадках сосны вместе с Suillus granulatus и Suillus luteus. Предпочитает известковые почвы. Встречается одиночно или небольшими группами. Широко распространён в северной умеренной зоне, на территории РФ — в Европейской части России, на Кавказе, в Сибири.

Сезон август — конец сентября

Сходные виды 
Все виды мокрух (родов Gomphidius и Chroogomphus) обладают определённым сходством.
 Мокруха еловая отличается сероватым, сизым цветом шляпки; является симбионтом ели.
 Мокруха розовая легко отличима по ярко-розовой шляпке и светлым пластинкам.
 Мокруха пятнистая отличается серо-коричневой окраской шляпки, встречается под лиственницами.
 Мокруха швейцарская (Chroogomphus helveticus) имеет шляпку с «войлочной» поверхностью, окрашенную в охряные тона.
 У мокрухи войлочной (Chroogomphus tomentosus) шляпка покрыта беловатым войлочным опушением.

С ядовитыми и несъедобными грибами мокруха пурпуровая сходства не имеет.

Пищевые качества 
Малоизвестный съедобный гриб (4 категории), пригоден для всех видов кулинарной обработки. По вкусовым качествам близок к маслятам. При термической обработке приобретает пурпуровый цвет, отсюда русское видовое название. Перед приготовлением необходимо удалить слизистую кожицу гриба.

Примечания

Литература 
 Аурел Дермек. Грибы. — Братислава: Словарт, 1989. — стр. 140—141.
 З.А.Клепина и Е.В.Клепина. Справочник грибника. — Москва: АСТ—ПРЕСС, 2006. — 256 с. (стр. 60—61)
 «Грибы. Справочник—определитель. Более 120 видов» / Автор—составитель Н.Е. Макарова — Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2005 — 320 с. (стр. 202-203)
 «Грибы». Справочник. / пер. с итал. Ф.Двин — Москва: АСТ. Астрель, 2004. — 303 с. (стр. 201)
 Лессо, Томас. Грибы. Определитель. / пер. с англ. — Москва: АСТ, 2007. — 304 с. (стр. 37)

Ссылки 
 Мокруха пурпуровая на сайте «Грибы Калужской области».
 Мокруха пурпуровая на сайте «Грибы Ленинградской области».
 Мокруха пурпуровая на сайте «Мы, грибы».
 Мокруха пурпуровая на сайте «Зелёная Россия»
 Мокруха пурпуровая на сайте RogersMushrooms.

Съедобные грибы
Мокруховые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum